Мухаммад Шах (Великий Могол)
 Мухаммад Шах (Бруней)